Oblat (od  – ofiarowany) – członek katolickiego zgromadzenia zakonnego założonego w 1816 r. we Francji, osoba świecka podejmująca stałą służbę przy klasztorze i uprawniona do noszenia stroju zakonnego, a w średniowieczu także dziecko przeznaczone przez rodziców do stanu zakonnego.

Zobacz też 
 oblaci

Przypisy 

Urzędy i tytuły kościelne